Carlos Fernando Cunha é um cantor, compositor, ritmista de música popular brasileira.

Discografia 
”Zeroquarenta”
 "Baobá"
 "Ponto do Samba"
 "Ponto do Samba Vol.2"

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro